Бєляєвське сільське поселення — Велізький район, Смоленська область
 Бєляєвське сільське поселення — Ігринський район, Удмуртія